Krigsspel kan syfta på:

 Krigsspel (brädspel) – en del av brädspelshobbyn ägnad åt historiska spel med huvudsakligen militär tyngdpunkt
 Krigsspel (datorspel) – en subgenre av strategidatorspel
 Krigsspel (film) – en brittisk dramadokumentär från 1965 i regi av Peter Watkins
 Krigslek – en lek som imiterar krig eller liknande konflikter där våld i verkligheten används

Se även
 Militärövning – militära styrkor övar sig inför tänkta inre och yttre hot
 Rollspel – ett spel där deltagarna antar roller, det vill säga de låtsas vara någon annan än de egentligen är
 Strategidatorspel – en datorspelsgenre där spelaren styr över ett antal enheter